Парин (Парина) — фамилия.

Известные носители:
 Парин, Алексей Васильевич (род. 1944) — российский театровед, музыкальный критик, переводчик, сын В. В. Парина.
 Парин, Борис Васильевич (1904—1968) — советский учёный-ортопед, доктор медицинских наук, профессор.
 
 Парин, Николай Васильевич (1932—2012) — советский и российский биоокеанолог, член-корреспондент РАН, главный редактор журнала «Вопросы ихтиологии», сын В. В. Парина.

 Парина, Нина Дмитриевна (1910—1995) — советский врач, жена Парина В. В.

См. также 
 Парина
 Парин — посёлок в Комсомольском районе Хабаровского края.